Натуральне число 867
 867 рік до нашої ери
 867 рік нашої ери